Radnai Béla (1873–1923) szobrász 
 Radnai Béla (1891–1962) gyorsíró 
 Radnai Béla (1914–1970) pszichológus